Tanzi ist der Familienname folgender Personen:

 Calisto Tanzi (1938–2022), italienischer Unternehmer
 Carl’Antonio Tanzi (Carlo Antonio Tanzi; 1710–1762), italienischer Dichter 
 Dieudonné Madrapile Tanzi (* 1958), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Isangi
 Eugenio Tanzi (1856–1934), italienischer Psychiater 
 Lia Tanzi (* 1948), italienische Schauspielerin 

Tanzi ist der Name folgender Orte:
 Tanzi (Taichung), Stadtbezirk von Taichung

Tanzi steht für:

 Tanzi (Zhou-Dynastie), Person einer chinesischen Personengruppe, siehe Liste chinesischer Personengruppen #24